Приз среди смешанных пар на Уимблдонском турнире разыгрывается с 1913 года.

Турнир не проводился в 1915-18, 1940-45, 2020 годах.

Финалы турнира

Открытая эра

Любительская эра

Ссылки 
 Список финалов на официальном сайте турнира

Победители Уимблдонского турнира
Международные турниры